Джон Эдвард Маскер (род. 8 ноября 1953 года) — американский , режиссёр анимации,  и . Вместе с Роном Клементсом он входит в дуэт одной из ведущих команд режиссеров анимационной студии Disney.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Калифорнийского института искусств
Выпускники Северо-Западного университета
Лауреаты премии «Энни»
Кинопродюсеры США
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios